Жунчэ́н — китайский топоним:

 Жунчэн (Баодин) (容城) — уезд городского округа Баодин провинции Хэбэй (КНР)
 Жунчэн (Вэйхай) (荣成) — городской уезд городского округа Вэйхай провинции Шаньдун (КНР)
 Жунчэн (Цзеян) (榕城) — район городского округа Цзеян провинции Гуандун (КНР)